La représentation diplomatique de la République française aux Samoa est située à l'ambassade de France à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, et son ambassadrice est, depuis 2018, Sylvaine Carta-Le Vert.

Représentation diplomatique de la France 
Les Samoa occidentales ont obtenu leur indépendance de la Nouvelle-Zélande le . La France était représentée par son ambassadeur en Nouvelle-Zélande. Depuis 1971, celui-ci est pleinement accrédité comme ambassadeur auprès de l'État samoan, mais reste en résidence à Wellington.

Ambassadeurs de France aux Samoa

Consulats 
La France est représentée à Apia, capitale des Samoa, par un consul honoraire. Depuis 2000, il s'agit de Zita Sefo Martel.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des actuels ambassadeurs français
 Ambassade de France en Nouvelle-Zélande

Liens externes 
  Ambassade de France en Nouvelle-Zélande
  Ministère français des Affaires étrangères

Samoa
Politique étrangère des Samoa